Nederlands schilder en tekenaar (*1958); in 1985 een van de winnaars Prix de Rome: Berend Hoekstra (kunstenaar)
 Nederlands politicus (*1953); wethouder van Haren en sinds 2005 burgemeester van Leek: Berend Hoekstra (politicus)